Robert Murray kan syfta på bland andra:

* Sir Robert Murray (1609–1673), skotsk statsman och president i Royal Society
 Robert Murray (1846–1932), svensk läkare, sjukgymnast och ämbetsman
 Robert Murray (1908–2000), svensk präst och kyrkohistorisk författare